Calvin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Calvin (Louisiana)
Calvin (North Dakota)
Calvin (Oklahoma)